Ла Прери има више значења:
 Ла Прери (Илиноис)
 Ла Прери (Минесота)